Орден Полярной звезды может означать:

 Орден Полярной звезды — орден гражданских заслуг Швеции.
 Орден Полярной звезды — награда МНР, затем Монголии.
 Орден «Полярная Звезда» — высшая награда Якутии.

См. также 
 Орден Звезды
 Полярная звезда (значения)